Ženská čtyřhra Hobart International 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2021 a 2022 se turnaj nekonal kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyně titulu z roku 2020,  Ukrajinka Nadija Kičenoková s Indkou Sanií Mirzaovou, nestartují společně. Spoluhráčkou Kičenokové se stala Belgičanka Kimberley Zimmermannová. Mirzaová zvolila start na souběžně hraném Adelaide International.

Vítězem se stal nevýše nasazený, belgicko-německý pár Kirsten Flipkensová a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal švýcarsko-maďarskou dvojici Viktorija Golubicová a Panna Udvardyová po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a po triumfu na Transylvania Open 2022 získaly druhou společnou trofej. Siegemundová na okruhu WTA Tour vybojovala jubilejní desátý deblový titul a pro Flipkensovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Hobart International
WTA Tour 2023
Tenis v Austrálii v roce 2023